Tiffin est un nom commun et un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Tiffin, village du comté de Johnson, dans l'État de l'Iowa ;
  une communauté non-incorporée du comté de Saint Clair dans le Missouri.
 Tiffin, ville siège du comté de Seneca, dans l'État de l'Ohio ;
 la Tiffin, rivière affluent de la Maumee (bassin du fleuve Saint-Laurent) et coulant dans les États de l'Ohio et du Michigan.

Odonyme 
 Le chemin Tiffin, rue servant de frontière entre les villes de Saint-Lambert et de Longueuil sur la Rive-Sud de Montréal au Canada.

Patronyme 

 Edward Tiffin (1766-1829), gouverneur de l'Ohio.
 Hero Fiennes-Tiffin (1997-), acteur et mannequin britannique.
 Pamela Tiffin (1942-2020), actrice américaine.

Personnages de fiction 
 Les Tiffins sont des personnages d'animation apparaissant dans les spots de la chaîne de la télévision française TF1 dans les années 1970.

Cuisine 
 Un tiffin est en Inde un repas léger, traditionnellement pris dans le cours de l'après-midi, et parfois transporté dans un objet du même nom

Patronyme anglais